Чемпіонат Польщі з футболу 1954  — проводився у 1954 році. У змаганні брали участь дванадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Полонія» (Битом).

Підсумкова таблиця 

І = матчі; О = набрані очки; В = перемоги; Н = нічиї; П = поразки; МЗ = забиті м'ячі; МП = пропущені м'ячі

1 На початку турніру клуб «Вавель» (Краків) як військовий клуб був переведений до нижчого дивізіону, а «Легія» (Варшава) залишена як єдиний військовий клуб.

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1954
Польща
1954 у Польщі